

Patronyme
 Frédéric Manaut, (1868-1944), fut un homme politique français.
 René Manaut, (1891-1992), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme